

Hydronyme 
 La Rouza est une rivière de l'oblast de Moscou, et un affluent gauche de la Moskova, donc un sous-affluent de la Volga, par l'Oka.

Toponyme 
 Rouza est une ville de l'oblast de Moscou, en Russie, et le centre administratif du raïon Rouzski. Elle est située sur la rivière Rouza, à  à l'ouest de Moscou.